Ladies Linz 2020, właśc. Upper Austria Ladies Linz 2020 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2020 z cyklu Ladies Linz rozgrywany w dniach 9–15 listopada 2020 roku w Linzu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 225 500 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020
2020 w Austrii
2020 w tenisie ziemnym
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19